Osoby o tym nazwisku:
 Alec Potts – australijski łucznik sportowy, olimpijczyk
 Annie Potts – amerykańska aktorka
 Joe Potts – brytyjski kierowca i konstruktor wyścigowy
 Paul Potts – brytyjski śpiewak
 William L. Potts – amerykański policjant